Инглфилд может означать:
 HMS Inglefield (D02) — эскадренный миноносец
  — горный хребет в канадской Арктике;
  — невключённая территория в штате Индиана;
  — британский офицер флота;
  — спикер нижней палаты британского парламента;
  — британский офицер флота;
  — британский адмирал;
 Инглфилд, Эдуард Август — британский адмирал;
  — местность в Гренландии.

См. также 
 Инглефилд, Джон Николсон (1748−1828) — офицер Королевского флота, капитан
 Инглефилд, Сэмуэль Худ () (1783−1847) — британский контр-адмирал